Men on the Couch est un groupe de d'indie pop et rock indépendant portugais, originaire de Madère.

Biographie 
Formé dans les années 2010, le groupe est composé de Francisco Sousa à la guitare, Guilherme Gome au chant et à la guitare, João Rodrigues à la basse, et Tiago Rodrigues à la batterie. En 2019, ils publient leur premier album, , en utilisant le financement participatif pour financer l'édition. En mars 2020, ils sortent un clip intitulé , qui est le sixième morceau issu de leur premier album.

Discographie 
 2019 :

Notes et références 
 

Groupe d'indie pop
Groupe portugais de pop rock
Groupe portugais de rock indépendant
Groupe musical portugais
Groupe musical des années 2010